Кахи может означать следующее

 Кахи — этнографическая группа грузин, коренное население Кахети.
 Кахи — город, административный центр Кахского района Азербайджана.